Boll steht für:
 Boll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boll, schottisches Hohlmaß, siehe Bole (Einheit)
 Der blaue Boll, Drama von Ernst Barlach (1926)
 Der blaue Boll (Film), deutsche Theateraufzeichnung (1988)

Boll ist der Name folgender Orte

– in Baden-Württemberg, Deutschland:
 Bad Boll, Gemeinde im Landkreis Göppingen
 Boll (Hechingen), Stadtteil und Dorf von Hechingen, Zollernalbkreis
 Boll (Sauldorf), Gemeindeteil und Dorf von Sauldorf, Landkreis Sigmaringen
 Boll (Oberndorf am Neckar), Stadtteil und Dorf von Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil
 Boll (Bonndorf im Schwarzwald), Stadtteil und Dorf von Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut
 Bad Boll (Bonndorf im Schwarzwald), Kuranlagen in Bonndorf im Schwarzwald

– in der Schweiz:
 Boll BE, Ortschaft in der Gemeinde Vechigen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Boll, deutscher Name von Bulle FR, Bezirk Greyerz, Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Böll
 Bol (Begriffsklärung)